Олива — многозначное понятие.

Биология 
 Оливы (маслина) — род растений семейства маслиновых:
 Олива европейская (оливковое дерево, маслина европейская) — наиболее известный представитель рода.
 Олива (оливка) — плод оливы европейской.
 Олива — отдел продолговатого мозга.

Топонимы 
 Олива — город и муниципалитет в Валенсии.
 Олива — район Гданьска; в прошлом — прусское местечко около Данцига.
 Олива — посёлок в городском округе Ялта/Ялтинском городском совете Крыма.
 Олива — село, входит в Иванковский район Киевской области Украины.

Носители фамилии 
 Бонито Олива, Акилле (род. 1939) — итальянский арт-критик, куратор, писатель, теоретик искусства.
 Олива, Александре — бразильский популяризатор свободного программного обеспечения.
 Олива, Берта (род. 1956) — гондурасская правозащитница.
 Олива, Виктор (1861—1928) — чешский художник и иллюстратор.
 Олива, Влодзимеж (1924—1989) — польский генерал, член Военного совета национального спасения и правительства Войцеха Ярузельского.
 Олива, Джаред (род. 1995) — американский бейсболист.
 Олива, Джованни Анелло (1574—1642) — итальянский иезуитский миссионер, священник в Перу.
 Джованни Паоло Олива (1600—1681) — итальянский иезуит, верховный генерал Общества Иисуса (иезуитов), духовный писатель.
 Олива, Джон (род. 1960) — вокалист и сооснователь группы «Savatage».
 Олива, Крис (1963—1993) — американский гитарист.
 Олива, Кристиан (род. 1996) — уругвайский футболист.
 Олива, Кшиштоф (род. 1973) — польский хоккеист.
 Диас-Олива, Мариана (род. 1976) — аргентинская теннисистка.
 Олива, Патрицио (род. 1959) — итальянский боксёр, олимпийский чемпион (1980).
 Олива, Серхио (1941—2012) — выдающийся бодибилдер, трёхкратный Мистер Олимпия (1967—1969).
 Олива, Франсиско (1820—1882) — чилийский музыкальный педагог.
 Олива, Эльвин (род. 1997) — гондурасский футболист.

Другие значения 
 Олива () — польский дворянский герб.
 Олива Иерусалима — премия за литературные, научные, культурные и общественные достижения, имеющие значение для еврейского народа.
 Олива () — жаргонное название защитной униформы ярко-зелёного цвета, использующейся в некоторых армиях мира. В частности, именно в такую форму были одеты американские войска во время Вьетнамской войны.
 Ушная олива — деталь стетоскопа.